Список обозначений имён ботаников, которые используются при цитировании научных (латинских) биноминальных названий растений.

Форматирование строк списка производится при помощи шаблона , инструкция по использованию шаблона дана в его документации.

Сам список разделён на части и разнесён по отдельным страницам из-за большого размера. На специальной формируемой автоматически подстранице можно увидеть полный список, который удобен для поиска персоны по ботаническому сокращению либо другим биографическим данным.

Источник: сайт International Plant Names Index (IPNI).

Если в списке нет какого-либо сокращения, можно обратиться на сайт IPNI для выяснения значения неизвестного обозначения.
Поиск: автора по его сокращению на сайте IPNI.

См. также 
 Список общепринятых сокращений фамилий зоологов
 Список микологов-систематиков
 Обозначения, используемые в наименованиях таксонов
 Роды растений, названные в честь людей

Примечания 

Списки биологов